Název Říka má více významů:

 Říka – starý název zaniklé obce Ranošov v okrese Olomouc
 Říka (potok) – nazývaný také Nevšovka, je potok v okrese Zlín
 Říka (přítok Olešnice) – potok v okrese Olomouc a v okrese Přerov
 Říka – hotel a turistický rozcestník v obci Chvalčov v okrese Kroměříž